Centre d'instruction navale peut faire référence à :
 le Pôle écoles Méditerranée, anciennement nommé centre d'instruction naval de Saint-Mandrier ;
 le Centre d'instruction navale, une unité militaire tunisienne ;
 le centre d'instruction naval de Brest